Essentialisme (filosofie)
 Essentialisme (schilderkunst)